An der Endrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2015, die im September und Oktober in England ausgetragen wird, nehmen 20 Mannschaften teil.

Vorab startberechtigt sind jeweils die drei Bestplatzierten aller vier Vorrundengruppen der Weltmeisterschaft 2011. Für die übrigen acht Startplätze finden kontinentale und interkontinentale Qualifikationsturniere statt. Europa und Amerika haben je zwei feste Startplätze zur Verfügung, Afrika, Asien und Ozeanien je einen, der letzte verbleibende Startplatz wird in einer letzten Qualifikationsrunde, Repechage genannt, mit jeweils einem Teilnehmer aus Europa, Afrika, Amerika und Asien ermittelt.

Qualifizierte Mannschaften 

 Afrika
  als Viertelfinalist der Weltmeisterschaft 2011
  als Afrika 1

 Amerika
  als Viertelfinalist der Weltmeisterschaft 2011
  als Amerika 1
  als Amerika 2
  als Sieger Play off-Finale

 Asien
  als Asien 1

 Europa
  als Gastgeber und Viertelfinalist der Weltmeisterschaft 2011
  als Zweiter der Weltmeisterschaft 2011
  als Europa 1
  als Viertelfinalist der Weltmeisterschaft 2011
  als Gruppendritter der Weltmeisterschaft 2011
  als Europa 2
  als Gruppendritter der Weltmeisterschaft 2011
  als Vierter der Weltmeisterschaft 2011

 Ozeanien
  als Dritter der Weltmeisterschaft 2011
  als Titelverteidiger
  als Gruppendritter der Weltmeisterschaft 2011
  als Gruppendritter der Weltmeisterschaft 2011
  als Ozeanien 1

Afrika 
Südafrika qualifizierte sich über sein Ergebnis bei der Weltmeisterschaft 2011 und ist nicht am nachfolgenden kontinentalen Qualifikationsprozess beteiligt. Darüber hinaus hat Afrika einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung und eine weitere Mannschaft kann sich über die Repechage qualifizieren.

Die Qualifikation umfasst die drei obersten Divisionen der Afrikameisterschaft, wobei der Gewinner der Division 1A der Saison 2014 sich direkt qualifiziert und der Zweitplatzierte in die Barrage einzieht. Der Sieger der Division 1C des Jahres 2012 hat die Chance, bis 2014 in die Division 1A aufzusteigen, der Letztplatzierte der Division 1B des Jahres 2012 scheidet aus der WM-Qualifikation aus. Im Jahr 2013 steigt der Sieger der Division 1B auf und wahrt sich so die Chance auf eine WM-Qualifikation, während der Letztplatzierte der Division 1A absteigt und ausscheidet.

2012 
 Division 1C
Alle Spiele fanden zwischen dem 22. und 29. Juli 2012 in Gaborone (Botswana) statt. Kamerun zog sich kurzfristig zurück, was eine Änderung des Spielplans zur Folge hatte.

Botswana setzte sich mit dem besseren Punkteverhältnis gegen die Elfenbeinküste durch, stieg in die Division 1B auf und blieb so in der Qualifikation, Elfenbeinküste, Mauritius, Sambia und Nigeria schieden aus.

 Division 1B

Halbfinale:

Finale:

Spiel um Platz 3:

Tabelle:

Madagaskar stieg in die Division 1A auf, während Marokko in die Division 1C abstieg und aus der Qualifikation ausschied.

2013 
 Division 1B
Das Turnier fand zwischen dem 11. und 15. Juni 2013 in Dakar (Senegal) statt.

Halbfinale:

Finale:

Spiel um Platz 3:

Tabelle:

Namibia stieg in die Division 1A auf und blieb somit in der Qualifikation, Senegal, Tunesien und Botswana schieden aus.

 Division 1A
Das Turnier fand zwischen dem 10. und 14. Juli 2013 in Antananarivo (Madagaskar) statt.

Halbfinale:

Finale:

Spiel um Platz 3:

Tabelle:

Uganda, die letztplatzierte Mannschaft, stieg in die Division 1B ab und schied damit aus der WM-Qualifikation aus.

2014 
Die Spiele fanden vom 26. Juni bis 6. Juli 2014 im Stadion Municipal de Mahamasina in Antananarivo, Madagaskar statt. Namibia qualifizierte sich zum fünften Mal in Folge für die Rugby-Union-Weltmeisterschaft, Simbabwe zog in die Repechage ein, Kenia und Madagaskar schieden aus.

Amerika 
Argentinien ist aufgrund seines Abschneidens bei der Weltmeisterschaft vorab qualifiziert. Darüber hinaus haben Nord- und Südamerika zusammen zwei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung und es besteht für eine dritte Mannschaft die Möglichkeit, sich über die Repechage zu qualifizieren.

Der Qualifikationsmodus war wie folgt:
 Kanada und die USA trugen 2013 zwei Spiele gegeneinander aus. Die bessere Mannschaft qualifizierte sich als Amerika 1 für die Endrunde.
 Der Unterlegene der Begegnung Kanada gegen USA trug zwei Spiele gegen den Sieger des A-Turniers der südamerikanischen CONSUR aus. Die bessere Mannschaft qualifizierte sich als Amerika 2 für die Endrunde.
 Dem Verlierer dieser Begegnung hat die Möglichkeit, sich über die Repechage gegen die Vertreter anderer Kontinentalverbände zu qualifizieren.

Der Qualifikationsprozess begann mit einem karibischen Turnier zwischen März und Juni 2012, gefolgt von der Division B Südamerikas. Die beiden Regionalmeister trugen ein Playoff aus, um festzustellen, wer gegen den Letztplatzierten der CONSUR-Division A um den Aufstieg spielt.

Runde 1A: Karibische Meisterschaft 2012

Gruppe A 
 1. Runde

Kaimaninseln weiter in 2. Runde, Mexiko und Jamaika ausgeschieden.

 2. Runde

Bermuda weiter ins Endspiel Runde 1A, Kaimaninseln und Bahamas ausgeschieden.

Gruppe B 
 1. Runde

Barbados weiter in 2. Runde, St. Vincent und die Grenadien ausgeschieden.

 2. Runde

Guayana weiter ins Endspiel der Runde 1A, Trinidad und Tobago und Barbados ausgeschieden.

Endspiel Runde 1A 

Bermuda weiter ins Finale der Runde 1, Guayana ausgeschieden.

Runde 1B: CONSUR Division B 2012 

Paraguay weiter im Finale Runde 1, Kolumbien, Venezuela, Peru ausgeschieden.

Finale Runde 1 

Paraguay weiter in Runde 2, Bermuda ausgeschieden.

Runde 2 

Brasilien weiter in Runde 3A, Paraguay ausgeschieden.

Runde 3A: CONSUR Division A 2013 

Uruguay weiter in Runde 4, Brasilien und Chile ausgeschieden.

Runde 3B 

Kanada qualifiziert sich mit zwei Siegen als Amerika 1 für die WM-Endrunde, USA weiter in Runde 4.

Runde 4 

USA mit einem Sieg und einem Unentschieden als Amerika 2 für die WM qualifiziert, Uruguay weiter in die Repechage.

Asien 
Aus dem asiatischen Verband qualifizierte sich als einziger keine Mannschaft über das Ergebnis der Weltmeisterschaft 2011. Asien hat jedoch einen festen Startplatz für die Endrunde, der über die reguläre Qualifikation vergeben wird. Darüber hinaus besteht für eine zweite Mannschaft die Möglichkeit, sich über die interkontinentale Repechage zu qualifizieren.

Die Qualifikation umfasst die vier obersten Divisionen der asiatischen Nationalmannschaftsturniere. Der Sieger der Asian Five Nations im Jahr 2014 qualifiziert sich direkt für die Endrunde, der Zweitplatzierte rückt in die Barrage vor. Die Sieger der Divisionen 2 und 3 des Jahres 2012 spielten um den Aufstieg in die Division 1. Der Letztplatzierte der Division 1 des Jahres 2012 fiel für die WM-Qualifikation nicht mehr in Betracht. Der Sieger der Division 1 des Jahres 2013 nimmt am Asian Five Nations 2014 teil, der letzten kontinentalen Qualifikationsrunde.

2012 
 Divisionen 2 und 3

Viertelfinale:

Halbfinale:

Finale:

Die Sieger der Divisionen 2 und 3 spielten um den Aufstieg in die Division 1 des Jahres 2013. Thailand als Sieger blieb in der Qualifikation, Indonesien, Pakistan, China, Iran, Guam, Malaysia und Indien schieden aus.

 Division 1

Philippinen stiegen in die Asia Five Nations des Jahres 2013 auf, während Singapur abstieg und somit aus der WM-Qualifikation ausschied.

2013 
 Division 1

Das Turnier fand zwischen dem 31. März und dem 6. April in Sri Lanka statt. Sri Lanka stieg in die Asia Five Nations für 2014 auf und blieb in der Qualifikation, während Kasachstan, Taiwan und Thailand ausschieden.

 Asian Five Nations

Die Vereinigten Arabischen Emirate schieden als Absteiger aus der Qualifikation aus.

2014 
 Asian Five Nations
Der Sieger der Asian Five Nations 2014 qualifiziert sich als Asien 1 für die WM-Endrunde, der Zweitplatzierte rückt in die Repechage vor, die Dritt- bis Fünftplatzierten scheiden aus.

Japan als Asien 1 qualifiziert, Hongkong weiter in der Repechage, Südkorea, Philippinen und Sri Lanka ausgeschieden.

Europa 
England als Gastgeber musste sich für die Weltmeisterschaften nicht qualifizieren. Über das Ergebnis der WM im Jahr 2011 startberechtigt sind Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales. Darüber hinaus hat Europa zwei feste Startplätze für die Endrunde, während eine dritte Mannschaft in die Repechage vorrückt und sich über diese zusätzlich qualifizieren kann. Der Qualifikationsprozess umfasst die Divisionen 1 und 2 des European Nations Cup 2012–2014 sowie Playoff-Spiele.

1. Runde 
In der ersten Runde trafen die Sieger der Hinrunde der Division 2D und 2C in einem Playoff-Spiel aufeinander. Der Sieger rückte in die zweite Runde der Qualifikation vor.

 Division 2D

Luxemburg blieb in der Qualifikation, Norwegen, Bosnien und Herzegowina, Griechenland und Finnland schieden aus. 

 Division 2C

* Obwohl Zypern an der Division 2C des European Nations Cup teilnahm, war es als Nichtmitglied des IRB von der WM-Qualifikation ausgeschlossen.

Slowenien blieb als zweitplatzierte Mannschaft in der Qualifikation, Ungarn, Bulgarien und Österreich schieden aus.

 Playoff

Luxemburg blieb in der Qualifikation in der 2. Runde, Slowenien schied aus.

2. Runde 
In der 2. Runde traf der Sieger aus der 1. Runde auf den Erstplatzierten der Division 2B.

 Division 2B

Israel blieb in der Qualifikation, Lettland, Dänemark, Andorra und Serbien schieden aus.

 Playoff

Luxemburg schied aus der Qualifikation aus, Israel weiter in 3. Runde.

3. Runde 
In der 3. Runde traf der Sieger der 2. Runde auf den Erstplatzierten der Division 2A.

 Division 2A

Niederlande blieb in der Qualifikation, Schweiz, Kroatien, Malta und Litauen schieden aus.

 Playoff

Israel schied aus der Qualifikation aus, Niederlande weiter in 4. Runde.

4. Runde 
In der vierten Runde traf der Sieger aus der 3. Runde auf den Gewinner der Division 1B. Der Sieger rückte in die 6. Runde weiter.

 Division 1B

Deutschland blieb in der Qualifikation, Moldawien, Ukraine, Polen, Schweden und Tschechien schieden aus.

 Playoff

Niederlande schieden aus der Qualifikation aus, Deutschland weiter in Runde 6.

5. Runde 

 Division 1A

Georgien qualifizierte sich als Europa 1 und Rumänien als Europa 2 für die Weltmeisterschaft. Russland blieb in der Qualifikation, Portugal, Spanien und Belgien schieden aus.

6. Runde 

 Playoff

Russland weiter in die Repechage, Deutschland ausgeschieden.

Ozeanien 
Australien, Neuseeland, Tonga und Samoa waren aufgrund ihrer Platzierungen bei der Weltmeisterschaft 2011 startberechtigt. Ozeanien stand darüber hinaus ein weiterer Startplatz zur Verfügung, der zwischen Fidschi und dem Gewinner des Oceania Cup 2013 ausgespielt wurde.

Oceania Cup 2013 

Die Cookinseln blieben in der Qualifikation, Papua-Neuguinea, Salomonen und Tahiti schieden aus.

Playoff 
Fidschi traf auf die Cook-Inseln, den Sieger des Oceania Cup 2013.

Fidschi qualifizierte sich als Ozeanien 1 für die Weltmeisterschaft, die Cookinseln schieden aus.

Repechage 
Der letzte Startplatz für die Weltmeisterschaft wurde in einer interkontinentalen Qualifikationsrunde ausgespielt. Dabei spielten zunächst die startberechtigten Mannschaften aus Europa und Afrika sowie aus Amerika und Asien gegeneinander. Heimrecht hatte jeweils das in der IRB-Weltrangliste besser platzierte Team. Russland als Weltranglisten 19. spielte gegen den 30. Simbabwe und Uruguay als 20. gegen Hongkong als 23. Im Finale spielten die beiden Sieger der 1. Runde jeweils einmal auswärts und daheim gegeneinander.

1. Runde 

Russland und Uruguay rückten in die finale Runde ein, Simbabwe und Hongkong schieden aus.

Play-Off-Finale 

Damit ist Uruguay für die Weltmeisterschaftsendrunde qualifiziert, Russland ausgeschieden.

Weblinks 
 Neuigkeiten und Ergebnisse zur WM-Qualifikation
 World Rugby

Einzelnachweise 

Qualifikation
Rugby 2012
Rugby 2013
Rugby 2014